Maeztu puede referirse a:

 Personas
 Ramiro de Maeztu, escritor español.
 María de Maeztu, pedagoga española.
 Gustavo de Maeztu, pintor español.

 Geografía
 Arraya-Maestu (en euskera, Arraia-Maeztu), municipio de Álava, en España.
 Maestu es un concejo y la capital del municipio de Arraya-Maestu.